

Geografia
 Debre Tabor (Somara) – città dell'Etiopia centro-nord situata nella Zona di Debub Gondar, nella Regione di Amhara
 Distretto di Tábor – distretto della Repubblica Ceca nella regione della Boemia Meridionale
 Gruppo del Monte Tabor – gruppo montuoso delle Alpi del Moncenisio nelle Alpi Cozie
 Monte Tabor – montagna della Galilea, Israele, luogo della Trasfigurazione di Gesù
 Monte Tabor – colle presso Recanati, conosciuto per L'infinito di Leopardi
 Monte Thabor, o Monte Tabor – montagna delle Alpi Cozie, in territorio francese
 Mount Tabor – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Vermont, contea di Rutland
 Tábor – città della Boemia meridionale, Repubblica Ceca
 Tabor – comune degli Stati Uniti nell'Iowa
 Tabor – comune della Slovenia centrale
 Tabor – città australiana nello Stato di Victoria
 Tabor City – comune degli Stati Uniti d'America, nella Carolina del Nord
 Tabor comune degli Stati Uniti d'America nel Dakota del Sud
 Tabor di Draga – ricovero in Slovenia nel comune di Erpelle-Cosina
 Tabor di Montespino – insediamento (naselje) sloveno nel comune di Nova Gorica a nord-ovest di valle del Vipacco

Persone
 James Tabor (1946) – storico statunitense, accademico ed esegeta, scrittore religioso e ricercatore sulle origini del cristianesimo
 June Tabor (1947) – cantante britannica folk
 Pietro Tabor (1919-1944) – calciatore italiano
 Teez Tabor (1995) – giocatore di football americano

Storia militare
 Tabor – unità militare del Marocco
 Tabor hussita – fortezza di carri tipica degli Hussiti

Altro
 Alex Tabor – personaggio della serie Bayside School - Un anno dopo
 Castello di Veliki Tabor – fortificazione nelle vicinanze di Desinić in Croazia
 Cratere Tábor – cratere sulla superficie di Marte
 Cyklokros Tábor – corsa in linea maschile e femminile di ciclocross che si svolge ogni ottobre a Tábor

Pagine correlate 
 George Tabori
 Tabora